KPK može značiti:

 Kup pobjednika kupova - europski kup u nogometu, ukinut 1999. godine
 Korčulanski plivački klub - korčulanski plivački i vaterpolski klub

Kratice